Вор в законе в кинематографе означает:
 Вор в законе (фильм, 1935) — британский чёрно-белый фильм.
 Вор в законе (фильм, 1950) — фильм.
 Вор в законе (фильм, 1965) — американо-французский фильм.
 Вор в законе (фильм, 1991) — гонконгский фильм.
 Вор в законе (фильм, 1996) — ремейк фильма 1991 года.
 Вор в законе (сериал) — канадский телевизионный сериал.
 Once a Thief (также переводится как Рождённый вором или жил-был вор) — эпизод 1977 года американского телесериала Бионическая женщина.
 Воры в законе (фильм) — советский фильм 1988 года.